S636 peut faire référence à :
 Abell S636 ou Amas de la Machine pneumatique, un amas de galaxies ;
 Argonaute (S636), un sous-marin de classe Aréthuse de la Marine française ;
 Duguay-Trouin (S636), un sous-marin nucléaire de Classe Suffren de la Marine française.